Боре може да се односи на:

 Боре (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Боре (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Боре (Север), насељено место у Француској, у департману Север
 Боре (име), српско име
 Боре (Парма)
 Боре (Ређо Емилија)